Ранчо Виверос има више значења:

 Ранчо Виверос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Виверос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику